Білоруська футбольна вища ліга 2004 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона всьоме здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб МТЗ-РІПО взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як володар Кубку Білорусі 2004—2005.
2. Клуб Торпедо-СКА (Мінськ) на початку 2005 року втратив підтримку свого спонсора і після втрати майже всього свого складу та не маючи коштів для сплати вступного внеску на участь у Вищій лізі наступного сезону був понижений до Другої ліги.

Позначення:

Результати

Плей-оф 
У зв'язку з тим що клуби, які посіли 14-е та 15-е місце отримали однакову кількість очок, було ухвалене рішення провести додатковий матч для визначення клубу, який наступний сезон проведе у Першій лізі.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2004

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2004
Білорусь
2004 у білоруському спорті